Delirious Nomad () — второй студийный альбом группы Armored Saint, выпущенный в 1985 году.

Оценки

Список композиций

Состав 
John Bush -  вокал
Dave Prichard -  гитара
Joey Vera -  бас, задний вокал
Gonzo Sandoval - ударные
Phil Sandoval -  гитара на "Over the Edge", "Aftermath"
Max Norman - продюсирование, микширование
Bill Freesh - инженер, микширование
Matt Brady - инженер
Michael J. Bowman - помощник инженера
Bob Ludwig - микширование

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Armored Saint
Альбомы Chrysalis Records